Јозеф Венцел од Лихтенштајна (; Праг, 9. август 1696 — Беч, 10. фебруар 1772) је био кнез Лихтенштајна између 1748. и 1772. Био је нећак Антона Флоријана. Био је превасходно генерал и успешан војсковођа. Године 1745. постао је генералисимус у Италији а 1753. постао је начелник штаба у Угарској. Један од највећих његових успеха било је реорганизовање хабзбуршке артиљерије што је углавном остварио сопственим средствима. Био је посланик у Берлину између 1735. и 1736. и амбасадор у Паризу између 1738. и 1741. године. Владао је Лихтенштајном у три наврата.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1696.
Умрли 1772.
Кнежеви Лихтенштајна
Амбасадори
Пражани